Fate il vostro gioco (Any Number Can Play), film del 1949 diretto da Mervyn LeRoy
 Fate il vostro gioco, programma televisivo del 1988-1989 condotto da Fabio Fazio e Elvire Audray
 Fate il vostro gioco (The Girl on Zero), romanzo del 1939 di Barry Perowne
 Fate il vostro gioco, romanzo del 2018 di Antonio Manzini